Der Kanton Magny-le-Désert ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Alençon und Argentan, im Département Orne und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Magny-le-Désert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019:
 Fusion Fontenai-les-Louvets, Livaie, Longuenoë und Saint-Didier-sous-Écouves → L’Orée-d’Écouves

2018: 
 Fusion Écouché-les-Vallées und Fontenai-sur-Orne (Kanton Argentan-1) → Écouché-les-Vallées
 Fusion Goulet, Montgaroult und Sentilly → Monts-sur-Orne

2016: 
 Fusion Batilly, Écouché, La Courbe, Loucé, Saint-Ouen-sur-Maire und Serans → Écouché-les-Vallées
 Fusion Antoigny, La Ferté-Macé (Kanton La Ferté-Macé) → La Ferté Macé

Magnyledesert